Иван Сергеевич Печёнкин (8 июля 1994, Чайковский) — российский биатлонист, неоднократный призёр чемпионата России. Мастер спорта России.

Биография 
Выступает за Тюменскую область. Тренеры — Андрей Алексеевич Волков, Сергей Александрович Зольников, Максим Владимирович Кугаевский, Роман Алексеевич Зубрилов.

Юниорская карьера 
В начале карьеры занимался лыжными гонками. Неоднократный призёр детско-юношеских соревнований по этому виду спорта.

С сезона 2012/13 выступает в биатлоне. В том же сезоне одержал победу на всероссийских отборочных соревнованиях и вошёл в составе сборной России для участия в чемпионате мира среди юниоров 2013 года (среди 19-летних). Однако на чемпионате выступил неудачно, лучшим результатом стало 19-е место в спринте.

Летом 2013 года участвовал в чемпионате мира по летнему биатлону среди юниоров, завоевал серебро в смешанной эстафете, стал 11-м в спринте и четвёртым в гонке преследования.

В дальнейшем неоднократно был призёром российских соревнований в младших возрастах, однако за сборную больше не выступал.

Взрослая карьера 
В 2016 году впервые стал призёром чемпионата России, завоевав бронзу в марафоне. В 2017 году стал бронзовым призёром в гонке патрулей, а в 2018 году — серебряным призёром в эстафете.

Становился победителем этапов Кубка России.

Личная жизнь 
Брат Александр (род. 1991) тоже биатлонист, выступал за сборную России на Кубке мира.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте infosport.ru
 Профиль на сайте ЦСП Тюменской области 
 Профиль на сайте «Спорт на Урале» 
 Профиль на сайте biathlon.life 

Биатлонисты России